In 2017 werd het 113de Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 29 januari tot 7 mei en werd georganiseerd door de FBF. Vitória werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano